Sinjawskaja () ist der Familienname von:

 Tamara Sinjawskaja (* 1943), russische Mezzosopranistin, Witwe von Müslüm Maqomayev (Sänger)

Sinjawskaja steht außerdem für:

 Sinjawskaja (Unternehmen) (auch PF Sinyavskaya, Sinyavskaya Poultry Farm), russisches Agrarunternehmen